Calder, recipient petit per a bullir aigua, vegeu calderó (atuell) i olla
 Alexander Calder (Filadèlfia, 1898 - Nova York, 1976), escultor, pintor i dibuixant estatunidenc
 Cam Calder (1952), polític neozelandès i diputat de la Cambra de Representants de Nova Zelanda des del juny de 2009